«Pantaleón y las visitadoras» puede referirse a:
 Pantaleón y las visitadoras (1973), novela de Mario Vargas Llosa:
 Películas basadas en la novela
 Pantaleón y las visitadoras (1975), película dirigida por Mario Vargas Llosa y José Mª Gutiérrez Santos;
 Pantaleón y las visitadoras (1999), película dirigida por Francisco J. Lombardi.